William Hepburn kan syfta på:

* William Peters Hepburn (1833–1916), amerikansk militär och politiker
 William Rickart Hepburn (död 1807), skotsk militär och politiker